Джеймс (Джимми) Уокер:  (1781—1862) — английский инженер-строитель.
 Уокер, Джеймс Александр (1832—1901) — американский юрист и политик; генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны.
 Уокер, Джеймс Александр (1838—1898) — английский художник-баталист, большую часть жизни работавший во Франции.
 Уокер, Джимми (Джеймс Уокер; 1944—2007) — американский баскетболист.
 Уокер, Джимми (Джеймс Картер Уокер; род. 1947) — американский актёр.